Majeedah Nuurul Bolkiah (nacida el 16 de marzo de 1976) es el tercera hija del sultán de Brunéi. Es hija del Sultán Muda Hassanal Bolkiah y Pengiran Anak Saleha (Reina Saleha), ambos primos hermanos entre sí.

Biografía 
Majeedah estudió en la escuela para príncipes y princesas de palacio. Continuó sus estudios en la Universidad de Brunéi Darussalam, donde obtuvo su licenciatura en Administración y Políticas Públicas en 2003, y posteriormente realizó su máster en Desarrollo Medioambiental en el King's College de Londres en 2004. 

El nombre Majeedah (o Majida) significa "magnificente" o "gloriosa".

La princesa trabaja en la División de Gestión en el Departamento de Medio Ambiente y Parques, y como Directora de Planificación y Recreación.

Está casada desde el 10 de junio de 2007 con Pengiran Anak Khairul Khalil, arquitecto, periodista y diseñador gráfico. Él es hijo de Pengiran Syed Haji Ja'afari bin Pengiran Syed Haji Mashor, y de su esposa, Hajah Dayang Sarabanun bini Haji Abdi Manaf. El matrimonio se celebró en la Mezquita Omar Ali Saifuddien, y tuvieron dos hijos: 

 Pengiran Anak 'Abdul Hafeez (nacido el 18 de marzo de 2008 en Bandar Seri Begawan).
 Pengiran Anak Raihaanah (nacida el 6 de enero de 2010 nacida en Bandar Seri Begawan).

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas bruneanas 
  Miembro de la Real Orden Familiar de la Corona de Brunéi [DKMB].
  Medalla Conmemorativa del Jubileo de Plata del Sultán de Brunéi (05/10/1992).
  Medalla Conmemorativa del Jubileo de Oro del Sultán de Brunéi (05/10/2017).

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 Brunei Princess Weds in Lavish Ceremony

Bruneanos del siglo XXI
Alumnado del King's College de Londres